Бой при Пироте — одно из сражений  между армией Княжества Сербия под командованием Йована Белимарковича и османскими частями, которое произошло 15—16 декабря 1877 года в окрестностях населённого пункта Пирот близ болгарской границы.

После взятия русской армией Плевны Сербия решила принять участие в войне, и 2 декабря 1877 года войска Сербского княжества перешли границу Болгарии.

15 декабря тимокская и шумадийская дивизии, наступавшие под начальством генерала Белимарковича к Софии, атаковали турецкую позицию к западу от Пирота, занятую шестью турецкими батальонами при 23-х пушках. Бой продолжался до утра 16 декабря, когда сдетонировавший боезапас и обход левого фланга, вынудил османскую армию спешно отступить, бросив на позиции всю свою артиллерию.

В «Военной энциклопедии Сытина» сказано, что «Потерь с каждой стороны было до 500 ч.»

Примечания

Литература 
 Скоко С. Воjвода Радомир Путник. Књига 1. Београд, Београдски издавачко-графички завод, 1985.
 Освободителната война 1877—1878, ДИ «П. Берон», София, 1986, с. 58 — 59, 64..

Сражения Османской империи
Сражения Сербии
Сражения Русско-турецкой войны (1877—1878)
Сражения 1877 года
Декабрь 1877 года